Frederic Carles Hauke
 Hans Moritz von Hauke
 Júlia von Hauke